Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Eléni Daniilídou che ha battuto in finale Elena Dement'eva 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Justine Henin (semifinali)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (finale)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (secondo turno)
 Adriana Serra Zanetti (secondo turno)
 Martina Suchá (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2002